El Masters de Xangai 2013, oficialment conegut com a Shanghai Rolex Masters 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries Masters 1000 de l'ATP. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 6 i el 13 d'octubre del 2013 al Qi Zhong Tennis Center de Xangai, Xina.

El tennista serbi Novak Đoković va retenir el títol aconseguit l'any anterior i va guanyar el segon títol consecutiu en dues setmanes. Aquest va representar el seu cinquè títol de l'any i el 15è de categoria Masters de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013